Тетиз има више значења:

 Општина Тетиз (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тетиз (Тетиз, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику